A Zhuzhou Electrical Locomotive Works (株洲电力机车 ) egy kínai villamosmozdony-gyártó vállalat. Jelenleg a China Southern Locomotive & Rolling Stock Industry (Group) Corporation csoport része.

Termékek 
 Shaoshan sorozatú villamosmozdony
 SS1
 SS3
 SS4
 SS5
 SS6 - SS6B
 SS8
 SS9
 nagysebességű vonatok
 DJJ1 "Blue Arrow" (vonófej)
 DJJ2 "China Star" (vonófej)
 VVVF control villamos mozdonyokhoz
 DJ "Gofront"
 DJ1
 DJ2 "Olympic Stars"
 HXD1
 Exportált termékek
 TM1 (Irán)
 TM2 (Irán)
 O'zbekiston (Üzbegisztán)
 KZ4A (Kazahsztán)
 KZ4Ac (Kazahsztán)

Források 
 CSR Zhuzhou Electric Locomotive Works (Gofront) 2005-08-02

További információk 
 Hivatalos oldal
 China South Locomotive and Rolling Stock Industry (Group) Corporation
 Zhuzhou CSR Times Electric 

Kína vasúti közlekedése
Vasútijármű-gyárak